Klaus Störtebeker, een zeerover
 Störtebeker (schip, 1969), een schip
 Störtebeker (film), een film uit 2006